Schaufelspitze ist der Name folgender Berge in Österreich:

 Schaufelspitze (Stubaier Alpen), 
 Schaufelspitze (Venediger),  in der Venedigergruppe
 Schaufelspitze (Tauern),  in den Schladminger Tauern
 Schaufelspitze (Karwendel),